В парному жіночому розряді тенісного турніру South Australian Open 1988, що проходив у рамках Туру WTA 1988, Сільвія Ганіка і Клаудія Коде-Кільш виграли титул, у фіналі перемігши пару Лорі Макніл і Яна Новотна 7–5, 6–7, 6–4.

Основна сітка

Посилання 

South Australian Open